Feminisierung (von lateinisch femina „Frau“) steht für:

 Feminisierung (BDSM), erotisches Rollenspiel
 Effemination, Verweiblichung eines Mannes in Erscheinung und Verhalten

Siehe auch:
 Feminisierung der Armut (steigender Frauenanteil)
 testikuläre Feminisierung (Androgenresistenz)